Mondstein steht für:

 Mondstein (Mineral), eine Varietät des Orthoklas
 veraltete, synonyme Bezeichnung für Meteorit
 Mondgestein, umgangssprachlich

Siehe auch:
 Monstein (Begriffsklärung)